Le FC Alpendorada est une équipe de football en salle fondé en 1960 à Marco de Canaveses.

Club de futsal au Portugal
Club de football fondé en 1960